Unruhr bezeichnet:

 Festival Unruhr, ein deutsches Theaterfestival
 unruhr.de, ein Magazin und Weblog über die Musikszene und Subkultur an Ruhr und Rhein